Physalosporopsis är ett släkte av svampar. Physalosporopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Physalosporopsis